Виктор Крюков:
 
 Крюков, Виктор Сергеевич (род. 1990) — казахстанский футболист.